, dix-huitième album studio de Bob Dylan, sorti en 1978 ;
 , série télévisée canadienne sortie en 1987 ;
 , série télévisée néo-zélandaise sortie en 2000 ;
 , jeu vidéo de course sorti en 2002.